Bychowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Awraamowitsch Bychowski (* 1934), russischer Schachspieler und -trainer
 Bernard Emanuilowitsch Bychowski (1898–1980), sowjetischer Philosoph
 Gustav Bychowski (1895–1972), polnisch-US-amerikanischer Psychoanalytiker